La Route nationale 97 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 97 en Algérie
 Route nationale 97 en Belgique
 Route nationale 97 en France métropolitaine

Voir aussi